Die Abkürzung JuLis bezeichnet ganz allgemein politisch liberale Jugendorganisationen in Deutschland und Österreich.

Junge Liberale in Deutschland
Junge Liberale Österreich (Bezeichnung von 2009 bis 2014)

JULIS